Adquisición puede referirse a:

Compra
Oferta pública de adquisición (OPA) de acciones
Fusiones y adquisiciones de empresas
Aprovisionamiento (el Banco Mundial emplea la palabra "adquisiciones" como traducción del inglés "procurement")
Ganancia
Captura militar
 Conquista militar

Biología
Carácter adquirido, «cada uno de los rasgos anatómicos o funcionales no heredados, sino adquiridos por el animal durante su vida», por oposición al carácter heredado (la oposición innato-adquirido también se denomina herencia-ambiente y Natura-nurtura);
Herencia de caracteres adquiridos.

Otros usos
Adquisición del lenguaje
Adquisición de datos
Adquisición de objetivos, en estrategia militar
Adquirir Recursos es Inicializar (RAII), patrón de diseño de los lenguajes de programación
Adquisiciones Públicas Electrónicas (e-GP), uso de las TIC por las entidades públicas

Notas